Саманта Кроуфорд — победительница турнира.

Общая информация 
Титул Кроуфорд в данном разряде стал для представительниц США вторым подряд на US Open, последний раз два года подряд представительницам одной страны удавалось побеждать на американском турнире Большого шлема в 1994-95 годах, когда Тара Снидер и Мейлен Ту принесли два титула США.

Представительницы Эстонии впервые за 46 турниров Большого шлема добрались до титульного матча. Кайя Канепи свой финал на Roland Garros-2001 выиграла.

Посев 

  Тейлор Таунсенд (Четвертьфинал)
  Юлия Путинцева (Четвертьфинал, отказ)
  Эжени Бушар (Второй раунд)
  Антония Лоттнер (Полуфинал)
  Елизавета Куличкова (Первый раунд)
  Катерина Синякова (Третий раунд)
  Петра Убералова (Первый раунд)
  Сачия Викери (Третий раунд)

<li>  Анна Данилина (Четвертьфинал)
<li>  Чалена Шоль (Второй раунд)
<li>  Белинда Бенчич (Второй раунд)
<li>  Анетт Контавейт (Финал)
<li>  Ана Конюх (Третий раунд)
<li>  Кэрол Чжао (Третий раунд)
<li>  Криста Хардебек (Первый раунд)
<li>  Марсела Сакариас (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США